Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Mozambique. IJsland heeft geen ambassade in Mozambique.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Mozambique
IJslandse